São Marcos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Marcos (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Marcos (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 São Marcos (freguesia), Lissabon, Sintra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar